Goetheana shakespearei  — вид паразитических наездников рода Goetheana из семейства эвлофиды (Eulophidae). Встречаются повсеместно в тропиках и субтропиках. Нативным ареалом, предположительно была Австралия, интродуцирован во многие регионы мира.

Распространение 
Австралия, Африка, Северная, Центральная и Южная Америка, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия.

Описание 

Очень мелкие хальцидоидные наездники (длина тела менее 0,8 мм, длина переднего крыла 0,4 мм), эндопаразитоиды личинок трипсов семейства Thripidae. Имеют расширенную овальную форму скапуса усика самцов (соотношение длины и ширины от 1:1 до 1,3:1). Передние крылья очень узкие с длинными щетинками, длина которых превышает максимальную ширину крыловой мембраны. Булава усиков 3-члениковая. Скутеллюм с 1 парой дорзальных щетинок (Entedoninae).

Среди хозяев отмечены представители отряда мелких насекомых трипсов (Thysanoptera: Caliothrips insularis, Ceratothripoides claratris, Dinurothrips hookeri, Frankliniella occidentalis, Heliothrips haemorrhoidalis, Hercinothrips femoralis, Hercothrips insularis, Pseudodendrothrips mori, Selenothrips rubrocinctus Thrips и другие) и растения из семейств Cucurbitaceae (например, огурец обыкновенный), Fabaceae (арахис культурный), Lauraceae (авокадо), Solanaceae (томат), Sterculiaceae (какао).

Вид был впервые описан в 1920 году американским энтомологом Александром Жироу (1884—1941) и назван в честь Уильяма Шекспира.

См. также

Примечания

Литература 
 Bennett, F. D.; Baranowski, R. M. 1982, First record of the thrips parasite Goetheana parvipennis (Gahan) (Eulophidae: Hymenoptera) from the Bahamas. — Florida Entomologist 65(1):185
 Boucek, Z. 1977. Taxonomic studies on some Eulophidae (Hym.) of economic interest mainly from Africa. — Entomophaga. 21(4): 401—414.
 Hessein, N. A.; McMurtry, J. A. 1989, Biological studies of Goetheana parvipennis (Gahan) (Hymenoptera: Eulophidae), an imported parsitoid, in relation to the host species Heliothrips haemorrhoidalis (Bouch) (Thysanoptera: Thripidae). — Pan-Pacific Entomologist 65(1):25-33
 Triapitsyn, S. V. 2005, Revision of Ceranisus and the related thrips-attacking entedonine genera (Hymenoptera: Eulophidae) of the world. — African Invertebrates 46:261-315.

Ссылки 
 Noyes, J. S. (2012). Universal Chalcidoidea Database. World Wide Web electronic publication. http://www.nhm.ac.uk/chalcidoids. Version as of June 2012
 Species Goetheana shakespearei Girault, 1920. Australian Faunal Directory

Эвлофиды
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Паразиты насекомых
Животные, описанные в 1920 году
Насекомые Австралии
Насекомые Азии
Насекомые Южной Америки
Насекомые Северной Америки
Насекомые Африки